Behnitz steht für 
Kolk (Spandau), historisches Siedlungsgebiet in Spandau
sowie die Ortsteile von Nauen
Groß Behnitz
Klein Behnitz
Siehe auch
Benitz
St. Marien am Behnitz, eine Kirche in Spandau